Ochsenbach ist ein Ortsname:
 Ochsenbach (Leimen), Ortsteil der Stadt Leimen im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Ochsenbach (Sachsenheim), Ortsteil der Stadt Sachsenheim im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Ochsenbach (Ostrach), Teilort der Gemeinde Ostrach im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Ochsenbach (Gemeinde Steinakirchen), Katastralgemeinde von Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Ochsenbach, Ochsenbächle und  Ochsenbächle sind Gewässernamen:
 Ochsenbach (Ammer), linker Zufluss der Ammer bei Weilheim in Oberbayern
 Ochsenbach (Brunnenbach), rechter Zufluss des Brunnenbachs bei Siebenbrunn, Bezirk Augsburg-Haunstetten-Siebenbrunn, kreisfreies Augsburg, Bayern
 Ochsenbach (Eichenkopfgraben), rechter Zufluss des Eichenkopfgrabens (zur Prims) bei Primstal, Gemeinde Nonnweiler, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Ochsenbach (Ferschnitzbach), rechter Zufluss des Ferschnitzbachs (zur Ybbs) unterhalb von Ferschnitz, Bezirk Amstetten, Oberösterreich
 Ochsenbach (Gaalbach), linker Zufluss des Gaalbachs (zum Ingeringbach, zur Mur) nach der Glasnerhütte, Gemeinde Gaal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Ochsenbach (Gauangelbach), rechter Zufluss des Gauangelbachs in Schatthausen, Stadt Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Ochsenbach (Hardgraben), linker Zufluss des Hardgrabens (zum Andelsbach) bei Hahnennest, Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Ochsenbach (Hüttenbach) – zwei Zuflüsse des Hüttenbachs (zur Naab) im Landkreis Schwandorf, Bayern; flussabwärts:
 Ochsenbach (Hüttenbach), linker Zufluss gegenüber der Kadermühle, Gemeinde Schmidgaden, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Stullner Ochsenbach, linker Zufluss bei Stulln 
 Ochsenbach (Ilse), linker Zufluss der Ilse nach Berßel, Stadt Osterwieck, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Ochsenbach (Kirbach), linker Zufluss des Kirbachs bei Ochsenbach, Stadt Sachsenheim, Baden-Württemberg
 Ochsenbach (Kleiner Goldersbach), rechter Zufluss des Kleinen Goldersbachs im Gemeindegebiet von Weil im Schönbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Ochsenbach (Laugna), rechter Zufluss der Laugna nach Laugna, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Ochsenbach (Lipbach), linker Oberlauf des Lipbachs gegenüber dem Stüblehof, Stadt Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Ochsenbach (Nölbingbach), rechter Oberlauf des Nölbingbachs (zur Gail) unter der Nölbinger Höhe im Gemeindegebiet von Dellach, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Ochsenbach (Oberwiesenbach), rechter Zufluss des Oberwiesenbachs (zum Wiesbach) bei Kriegsfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Ochsenbach (Rote Weißeritz), linker Zufluss der Roten Weißeritz nach Unternaundorf, Stadt Dippoldiswalde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Ochsenbach (Spregnitzbach), linker Zufluss des Spregnitzbachs (zur Mürz) bei Lamprecht bei Wartberg im Mürztal, Gemeinde Sankt Barbara im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Ochsenbach (Waizackerbach), linker Zufluss des Waizackerbachs (über einen Altarm von dieser zur Ammer) bei Weilheim in Oberbayern, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Ochsenbach (Warme Bode), rechter Zufluss der Warmen Bode vor Sorge, Stadt Oberharz am Brocken, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt 

Ochsenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Hermann Ochsenbach (1558–1621), Burgvogt von Tübingen

Siehe auch:
 Ochsengraben
 Öchsenbach, vielleicht auch Ochsenbach, linker Zufluss des Kochers nach Untergröningen, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Ochsenbächle, rechter Zufluss der Fichtenberger Rot bei Hammerschmiede, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg